Подушкино — название населённых пунктов в России:

 Подушкино — деревня в Одинцовском районе Московской области;
 Подушкино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области;
 Подушкино — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области;
 Подушкино — бывшая деревня, вошедшая в 1960 году в состав Москвы.

См. также 
 Новоподушкино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.